Niemcy:
 Büchenbach – dzielnica Erlangen
 Büchenbach – dzielnica Pegnitz
 Büchenbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Roth

Zobacz też:
 Buchenbach